En mitologia grega: Higiea, deessa grega de la salut, filla d'Esculapi. El seu símbol és la Copa d'Higiea.
 En astronomia: Higiea: 10è asteroide de la sèrie.